Lambaro (Ingin Jaya), een plaats in Indonesië
Lambaro (Glumpang Tiga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing